Бодрекур () — коммуна во французском департаменте Верхняя Марна.
 Бодрекур () — коммуна во французском департаменте Мозель.